Матић је српско и хрватско презиме. Оно се може односити на:

 Александар Матић (рођ. 1965), српски глумац
 Анка Матић Грозда (1918—1944), учесница Народноослободилачке борбе
 Василије Матић (1906—1981), српски шумарски стручњак
 Владан Матић (рођ. 1970), бивши југословенски и српски рукометаш
 Владислав Матић (1925—2007), југословенски и српски филмски и позоришни глумац
 Дејан Матић (музичар) (рођ. 1978), српски певач
 Дејан Матић-Мата (рођ. 1963), српски глумац
 Димитрије Матић (1821—1884), српски филозоф и правник
 Добрила Матић (1922—1993), српска филмска, телевизијска и позоришна глумица
 Драган Матић (рођ. 1962), српски војник и припадник Војске Југославије
 Драгутин Матић (1888—1970), српски војни извиђач
 Драгутин С. Матић (1891—…), српски војник
 Душан Матић (1898—1980), српски књижевник
 Живка Матић (1923—1998), српска глумица
 Зоран Матић (1960—2004), српски сликар
 Игор Матић (рођ. 1981), бивши српски фудбалер
 Јасна Матић (рођ. 1964), српска политичарка
 Љубиша Матић (рођ. 1930), српски лекар
 Милован Матић (рођ. 1963), српски аутор
 Митрофан Матић (1911—1941), српски песник и есејиста
 Нада Матић (1924—1944), учесница Народноослободилачке борбе
 Нада Матић (стонотенисерка) (рођ. 1984), српска стонотенисерка и параолимпијка
 Немања Матић (рођ. 1988), српски фудбалер
 Петар Матић (рођ. 1966), српски предузетник
 Петар Матић Дуле (рођ. 1920), генерал-пуковник ЈНА
 Саша Матић (рођ. 1978), српски певач пореклом из Босне и Херцеговине
 Светомир Матић (1870—1931), српски и југословенски генерал
 Стојан Матић (1915—1942), учесник Априлског рата и Народноослободилачке борбе
 Тијана Матић (рођ. 1996), српска фудбалерка
 Урош Матић (рођ. 1990), српски фудбалер
 Аца Матић (1939—2011), српски певач

Види још 
 Народна библиотека „Душан Матић” Ћуприја
 ОШ „Нада Матић” Ужице
 ОШ „Миодраг В. Матић” Ужице
 Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља „Живка Матић“ у Пожаревцу

Референце 

Српска презимена
Хрватска презимена